In die PKP-Baureihe Tx28 wurden zwei Typen von Schmalspurlokomotiven für die Spurweite 750 mm eingereiht:

 Tx28-1271...1277, Hersteller Fablok, Chrzanów, Baujahr 1928, 8 Lokomotiven, eine ist erhalten.
 WSABP Typ Kujawy, Hersteller WSABP, Warschau, Baujahr 1928, 1 Lokomotive

Tx28